Chebac:
 Dan Chebac
 Eugen Chebac (n. 1951), un politician român
 Ionel Chebac, un fost jucător român de fotbal

Nume de familie românești